Guam-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Guam-dong, Daegu, stadsdel i Daegu,  
 Guam-dong, Changwon, stadsdel i Changwon, Södra Gyeongsang, 
 Guam-dong, Gunsan, stadsdel i Gunsan, Norra Jeolla,